Пуерта де ла Баранка има више значења:

 Пуерта де ла Баранка (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуерта де ла Баранка (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику